Gronow ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gronow (Ernst (August Friedrich) Gronow; 1856–1932), deutscher Politiker und Oberbürgermeister der Hansestadt Stralsund
 Johann Friedrich Gronow (1611–1671), deutscher klassischer Philologe und Textkritiker, siehe Johann Friedrich Gronovius
 Lorenz Theodor Gronow (1730–1777), niederländischer Naturforscher, siehe Laurens Theodor Gronovius

Siehe auch:
 Elsner von Gronow